Lidija Guseva – ex cestista sovietica
 Klara Guseva – pattinatrice di velocità su ghiaccio sovietica
 Natal'ja Guseva – biatleta russa